In 2015 werd het 101ste Campeonato Paranaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie wordt gespeeld van 31 januari tot 3 mei en werd georganiseerd door de Federação Paranaense de Futebol. Operário werd kampioen.

Arapongas had zich sportief geplaatst voor dit jaar, maar trok zich vrijwillig terug uit de competitie, waardoor Foz do Iguaçu de plaats mocht opvullen.

Eerste fase

Degradatie play-off

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Paranaense